This Time the World е първи студиен албум на английската RAC група No Remorse, издаден през 1988 година от Rebelles Européens. Времетраенето на албума е 30 минути и 20 секунди.

Трак листа

Външни препратки 
 No Remorse – подробна информация  // Unitedskins.com 
 This Time the World // Last.fm 
 This Time the World // Discogs 

Албуми на „Ноу Реморс“
Музикални албуми от 1988 година